Американський штат Нью-Мексико поділяється на 33 округи.

Нью-Мексико